CPB peut faire référence à :
 camion porte-barrage, un véhicule des sapeurs-pompiers français utilisé dans la lutte anti-pollution ;
 , en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 chronic pulmonary berylliosis (en français, bérylliose) ;
 Corporation for Public Broadcasting ;
 Chimie Physique des Biomolécules, un laboratoire de l'Université de Namur ;
 coup de pied de but, au football, communément faussement appelé renvoi aux six mètres ou sortie de but.

Voir aussi 
 CPBx, Cycle préparatoire de Bordeaux